Donald Campbell o Don Campbell possono anche riferirsi a: 

 Donald Campbell – pilota automobilistico britannico
 Don Campbell – ballerino statunitense